Влади́мир Алекса́ндрович Серо́в (21 июля 1910, Эммаус, Тверская губерния — 19 января 1968, Москва) — советский живописец, график, . Президент Академии художеств СССР (1962—1968).

Академик АХ СССР (1954; член-корреспондент 1947). Народный художник СССР (1958). Лауреат двух Сталинских премий (1948, 1951). Первый секретарь правления Союза художников РСФСР (1960—1968).

Биография 
Родился  в селе Эммаус (ныне — в Калининском районе Тверской области), в семье сельских учителей — Александра Прокопьевича и Надежды Ильиничны.

В 1931 году окончил Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств (ныне — Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина), мастерская В. Е. Савинского, представив дипломную картину «Приезд Ленина в Петроград в 1917 году». В 1931—1933 годах учился там же, в аспирантуре у И. И. Бродского. В 1934 году при окончании аспирантуры представил работу «Сибирские партизаны».

В 1933—1942 годах преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, профессор.

Во время войны и блокады часть времени оставался в осаждённом Ленинграде, в 1943 году был эвакуирован в Самарканд.. Председатель Ленинградского отделения  Союза советских художников (1941—1948). Уже 26 июня 1941 года на улицах Ленинграда был расклеен плакат художника «Били, бьем и будем бить!». Участвовал в работе объединения «Боевой карандаш», затем — в послевоенном восстановлении художественной жизни Ленинградского отделения Союза. С 1957 года жил и работал в Москве.

Автор картин на историко-революционные темы, портретов, пейзажей, натюрмортов. В картинах художника, посвящённых событиям Октябрьской революции и первых лет Советской власти, исторические события интерпретируются в духе официальной историографии 1940—1960 годов.

Занимался также книжной иллюстрацией, неизменно выбирая произведения отечественной классики «первого ряда». Ему принадлежат иллюстрации к поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (чёрный карандаш, соус, гуашь, 1948—1949), к роману Л. Н. Толстого «Война и мир» (преимущественно темпера, 1951—1953), к поэме А. С. Пушкина «Полтава» , сказкам, к роману Максима Горького «Фома Гордеев» и др. В 1957—1962 годах создал серию цветных иллюстраций к «Слову о полку Игореве».

Автор ряда политических плакатов: «Овладевай техникой, будь в первых рядах строителей социализма» (1934); «Заменим!» (1941); «Били, бьём и будем бить!» (1941); «Защитим город Ленина» (1941); «Приказ Сталина — приказ Родины!» (1942), «Отстоим Волгу-матушку!» (1942), «Мы отстояли Ленинград. Мы восстановим его!» (хромолитография, 1944).

Работал и как карикатурист, на острие его пера — знакомые и незнакомые лица, литературные персонажи, отрицательные типажи. В его мемориальном музее хранятся шаржи и юмористические рисунки.

Действительный член (1954; член-корреспондент,1947), президент АХ СССР с 1962 года. Первый секретарь правления Союза художников РСФСР (1960—1968).

Член ВКП(б) с 1942 года. Член ЦРК КПСС с 1961 года. Делегат XXII и XXIII съездов КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР с 1958 года.

Скончался 19 января 1968 года в Москве. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды и звания 
 Народный художник РСФСР (1956)
 Народный художник СССР (1958)
 Сталинская премия первой степени (1948) — за картину «Ленин провозглашает Советскую власть» (1947)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за картину «Ходоки у В. И. Ленина» (1950)
 Два ордена Ленина (21.06.1957 и 27.10.1967)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»

Главные работы 

 «Сибирские партизаны» (1934, Музей им. И. И. Бродского, Бердянск)
 «На Юденича» (1934, Государственный центральный музей современной истории России, Москва).
 «Приезд В. И. Ленина в Петроград в 1917 году» (1937). Картина была с успехом показана на крупнейшей выставке тех лет — «Индустрия социализма» и на Международной выставке 1937 года в Париже.
 «24 октября 1917 года» (19хх, Музей Русского искусства, Киев)
 «Штаб Чапаева» (1938, Центральный музей Вооружённых Сил. Экспонировалось на выставке «20 лет РККА»)
 «Ледовое побоище» (1942, Государственный Русский музей)
 «Последний патрон» (1942, Музей обороны Ленинграда)
 «Балтийский десант» (1942, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург)
 «Въезд Александра Невского в Псков» (1945, ГРМ)
 «В. И. Ленин провозглашает Советскую власть» (1947, КНР, вариант (без образа И. В. Сталина) — 1962, ГТГ)
 «Ходоки у В. И. Ленина» (1950, Центральный музей В. И. Ленина, Москва, ныне музей находится в составе ГИМ)
 «Зимний взят!» (1954, ГТГ)
 «Ждут сигнала (Перед штурмом)» (1957, ГТГ)
 «Декрет о мире» (1957, ГТГ)
 «Декрет о земле» (1957, ГТГ)
 «Рабочий» (1960)
 Серия из 10 цветных иллюстраций к «Слову о полку Игореве», 1957—1962 (бумага, темпера); оригиналы в Ростовском областном музее изобразительных искусств; ил. опубликованы в 1963 году вместе с переводом В. А. Жуковского, в дальнейшем никогда не переиздавались.
 «Сталевар», 1966

Память 
В родном селе художника в честь 70-летия со дня его рождения (1980 год) был открыт художественный музей. Сейчас это один из филиалов Тверской областной картинной галереи (Мемориально-художественный музей Владимира Серова).

В музее экспонируется автопортрет художника, написанный в блокадном Ленинграде (во время войны художник участвовал в работе объединения «Боевой карандаш»), личный ящик с красками, портрет матери художника, жены Генриэтты Сергеевны — очень красивой женщины, в которой текла еврейская и цыганская кровь, этюды к картинам. Очень хорош портрет дочери художника Маши. И жена, и дочь художника не раз бывали в этом музее.

В годы ученичества и студенчества, а также позднее, уже известным художником, Владимир Александрович неоднократно приезжал в Эммаус и подолгу здесь жил и работал.

В Москве на доме (набережная Тараса Шевченко, 1/2), в котором в жил художник, установлена мемориальная доска.

См. также 
 Импрессионизм и проблемы картины (доклад Пунина)

Примечания

Литература 
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников. // Ленинградская правда, 1947, 29 ноября.
 Серов В. А. Автобиография // Мастера советского изобразительного искусства. Автобиографические очерки. Т. I. — M.: Искусство, 1951.
 Коровкевич C. Ярче и глубже показывать новое, передовое. Заметки о весенней выставке работ ленинградских художников. // Вечерний Ленинград, 1954, 12 июня.
 Серов В.  В борьбе за социалистический реализм / сборник статей и выступлений Вл. А. Серова. — М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1963. — 226 с. — 3000 экз.
 Бетхер-Остренко И. Художественная летопись истории. // Вечерний Ленинград, 1964, 28 января.
 Вторая Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Живопись. Скульптура. Графика. Монументально-декоративное и театрально-декорационное искусство. Каталог. — М: Советский художник, 1965. — с. 3,36.
 Подвиг века. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Л: Лениздат, 1969.
 Серов В. Каталог выставки произведений. Живопись, графика. М., 1981.
 Коровкевич С. В. А. Серов. — Л., 1967.
 Яковлева Л. Величие подвига. // Вечерний Ленинград, 1975, 27 мая.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.30,41,187.
 Дмитренко А. Человек на своей земле. // Ленинградская правда, 1977, 20 ноября.
 Лебедев А. К. Владимир Серов. — М., 1984.
 Русское искусство XX века. — М.: Трилистник, 2000.
 Москва — Берлин / Berlin — Moscau, 1900—1950: Изобразительное искусство, фотография, архитектура, театр, литература, музыка, кино / Науч. ред. Антонова И. А. (Москва), Меркерт Й. (Берлин). — Москва; Берлин; Мюнхен: Галарт, Престель.- 1996.
 Лебедев П. Русская советская живопись. Краткая история. — М.: Советский художник, 1963.
 Русская живопись. Энциклопедия. — М.: Астрель, 2003.
 Степанян Н. Искусство России XX века: Взгляд из 90-х. — М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб.: НП-Принт, 2007. С.48, 359, 384, 388—390, 392, 393, 399, 403, 405—407. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт-Петербург: ЗАО «Первоцвет», 2007.
 Живопись первой половины XX века (К) / Альманах. Вып. 226. СПб., Palace Edition, 2008. С. 15.
 Айнутдинов А. С. Свердловские художники и искусствоведы в 1960 году // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2020. № 4 (5). С. 6-15.

Ссылки 
 Материалы о В. А. Серове на Российском общеобразовательном портале
 Виртуальная выставка к 100-летию Владимира Серова. Тверская областная картинная галерея.
 Эммаус — родина В. А. Серова

Действительные члены Академии художеств СССР
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников СССР
Художники-жанристы СССР
Художники-жанристы России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России
Художники-карикатуристы СССР
Художники-карикатуристы России
Графики СССР
Графики России
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта России
Плакатисты СССР
Плакатисты России
Художники-педагоги
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Персоналии:Блокада Ленинграда
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище